Il doppio del torneo di tennis Chennai Open 2006, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Michal Mertiňák e Petr Pála che hanno battuto in finale Prakash Amritraj e Rohan Bopanna 6-2 7-5.

Teste di serie

 Martin Damm /  Leander Paes (secondo turno)
 Rainer Schüttler  /  Alexander Waske (semifinali)

 Yves Allegro /  Michael Kohlmann (primo turno)
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Chennai Open 2006
ATP Tour 2006